Clockers steht für:

 Clockers (Film), Film von Spike Lee (1995)
 Clockers (Roman), Roman von Richard Price (1992)